Giuseppe Montalbano peut désigner:

 Giuseppe Montalbano, professeur et député italien, membre de gouvernement ;
 Giuseppe Montalbano, sénateur italien .

Voir aussi